Vrchová (německy ) je osada, část obce Bernartice v okrese Trutnov. Leží v katastrálním území Bernartice o rozloze 10,70 km2. V roce 2011 zde bylo evidováno 13 domů a trvale zde žilo 22 obyvatel.

Obyvatelstvo

Reference

Externí odkazy 
 Staré pohlednice z Vrchové na stránkách www.staretrutnovsko.cz

Vesnice v okrese Trutnov
Sídla v Broumovské vrchovině
Bernartice (okres Trutnov)